Вильгельм Людвиг Николай Бокслаф (, , 24 октября 1858 года, Рига — 9 марта 1945 года, Познань) — прибалтийско-немецкий архитектор, участвовавший в создании образа Риги в конце XIX века — начале XX века. Работал в стиле эклектики, а также активно экспериментировал в области модерна.

Жизнь 
Вильгельм Боклсаф происходил из немецкой семьи со старинными купеческими традициями. Его дед основал первую в Прибалтийских губерниях льноткацкую фабрику. Отец будущего архитектора занимал должность старейшины Большой гильдии, а мать происходила из семьи рижского бургомистра Тимма. Его дядя — академик живописи В. Ф. Тимм, а тётя, Эмилия, была первой женой российского живописца Карла Брюллова, а вторично вышла замуж за писателя Алексея Греча.

С детства и до отъезда с родины Бокслаф жил в доме № 9 по Большой Замковой улице, который построил в стиле классицизма знаменитый рижский архитектор Кристоф Хаберланд в 1780-м.

С 1878 года Вильгельм Бокслаф изучал архитектуру в Рижском политехническом училище. Был членом немецкой студенческой корпорации Rubonia.

В 1885 г. он вместе с Николаем Хугенбергом и Константином Пекшеном становится полноправным архитектором. Его дипломной работой была отдельно стоящая на площади одного провинциального города Евангелически-лютеранская церковь, что отразило желание Бокслафа работать над большими сакральными объектами. Сохранилась также одна из его курсовых работ — Охотничий замок.

Сразу после окончания он устроился на работу в этот же Политехнический Институт (был ассистентом декана архитектурного факультета Иоганна Коха) и одновременно с 1886-го по 1892 год работал помощником в его архитектурном бюро, которое было довольно крупным и имело хорошую репутацию. Он принимал участие в разработке проектов многих частных домов, а также вместе с Кохом проектировал церковь Лютера в Пардаугаве (1888), церковь св. Альберта на улице Лиепаяс (1901), банковское здание на улице Валдемара 1в (1887).

В 1892 году Бокслаф открыл собственное архитектурное бюро. Он начал получать заказы на строительство больших общественных зданий в Риге. Помимо создания собственных проектов Бокслаф уделял много внимания реконструкции исторических строений в Лифляндии, например, замка в Страупе (Лиелстраупский замок). При его участии реставрировались такие значимые для города объекты, как церковь Св. Петра, Домский собор.

В межвоенный период по проекту Бокслафа было построено промышленное здание фабрики «Квадрат» в Московском форштадте.

В более поздний период, в 1939 году (во времена диктатуры Ульманиса) Бокслаф покинул Латвию как балтийский немец. Вся его большая семья переселилась в Познань, где на финальном этапе Второй мировой войны она жила в стеснённых условиях. Архитектор жил в погребе со своими дочерьми. Скончался во время бомбардировок Познани. Уже после окончания военных действий тело Бокслафа было перенесено на местное кладбище.

Самые известные строения 
 Клуб британских моряков (улица Пилс, д. 11), сегодня — здание посольства Дании, 1901 год. Архитектура напоминает об эпохе Ренессанса, а небольшой балкон над главным входом — о «Ромео и Джульетте», из-за чего рижане это здание «Дом Джульетты».
 Помещение для магазинов на первом этаже и жилых апартаментов для членов Большой Гильдии (улица Амату, 4), 1903 год. Бокслафу удалось сделать эту постройку доминантой ансамбля Малой и Большой гильдий. Разнообразные формы оконных проёмов, лёгкий декор на фасаде, угловой эркер с высокой изящной башенкой и фигурка юного подмастерья, согнувшегося над книжкой и почесывающего затылок — все эти детали придают зданию жизнерадостный вид.
 Здание банка на ул. Смилшу, 6.
 Коммерческая школа (сегодня — Академия Художеств Латвии) в парке Эспланада, историческая постройка в формах эклектики с использованием отдельных стилевых элементов модерна, 1905 год.
 Жилой дом по улице Калькю, 6 («Дом трубочиста»).
 Жилой дом по улице Лайпу, 1 (в Старом городе).
 Жилой дом на улице Яуниела, 25/29 (дом Нейбурга, 1903), известен по фильму «17 мгновений весны». Главный вход в него акцентирован массивными колоннами со спиралевидными каннелюрами, украшенными скульптурным декором в виде стилизованных листьев средиземноморского аканта. Между колоннами над дугообразным проемом главного входа нависает женская маска с загадочным выражением лица. Эркеры, вытянутые и закругленные по верху окна, грубая фактура штукатурки первого этажа и витринные окна, забранные чугунными решётками помогли архитектору решить трудную задачу — сделать объём огромного здания зрительно изящным.
 Водонапорная башня на улице Алисес (Агенскалнс), 1910 год.
 Церковь Святого Креста в Чиекуркалнсе (улица Ропажу, 120), совместно с архитектором Эдгаром Фризендорфом, 1908—1909 гг.
 Охотничий замок Яунмоку (сегодня — резиденция Тукумского районного муниципалитета), 1901 год. Проектировался Бокслафом как охотничья резиденция рижского градоначальника Джорджа Армитстеда. Он был владельцем замка до 1904 года. Затем замок стал собственностью дворянской семьи Бринкен, а после 1910 года его выкупают представители лифляндской ветви семьи баронов фон Унгерн-Штернбергов.
  (Юрмала), 1907—1909 гг. Выполнена в оригинальном этнографическом стиле латышского романтизма; проект был реализован параллельно с возведением рижской Церкви Святого Креста.
 Церковь Святого Иоанна в Дерпте; строительство велось с 1899 по 1904 годы.

Также Вильгельм Бокслаф активно участвовал в застройке Рижского штранда, когда вошёл в моду стиль уютного семейного дома с элементами латышского национального романтизма. Архитектор проектировал дачи на взморье (современный город Юрмала) для остзейских предпринимателей, латышской буржуазии и русских курортников.

Память 
К 150-летию Вильгельма Бокслафа в 50 километрах от Риги - в Малпилсской усадьбе, построенной по проекту этого архитектора, был открыт памятник зодчему работы Глеба Пантелеева.  Бронзовая фигура мастера запечатлена в движении, с рулоном чертежей под мышкой. Это первый памятник архитектору в Латвии, он изготовлен по заказу нынешних владельцев усадьбы - предпринимателя  Алдиса Плаудиса и его дочери Лиги.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Arhitekta Bokslafa radinieki apmeklē Jaunmokas un Jaunpili

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Риги
Архитекторы модерна
Выпускники Рижского политехнического училища
Преподаватели Рижского политехнического училища
Похороненные в Познани